Iso-Heinänen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Heinänen (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Iso-Heinänen (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar